Nannomesochra är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Wilson 1932. Nannomesochra ingår i familjen Canthocamptidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Nannomesochra